The Nothing () — тринадцатый студийный альбом американской ню-метал-группы Korn, вышедший 13 сентября 2019 года. Продюсером альбома стал вновь Ник Рэскаленикс, который ранее работал с группой над предыдущим альбомом. Стоит отметить, что релиз стал 13-м по счёту у группы, с 13-ю песнями в треклисте и был выпущен 13-го числа.

Об альбоме 
Вокалист Джонатан Дэвис сообщил, что название альбома было взято из фильма «Бесконечная история». В прошлом году он потерял жену, которая умерла от передозировки наркотиков, и столь трагическое событие не могло не отразиться на новом материале группы. Но Дэвис также сказал, что работа над «The Nothing» помогла ему оправиться от случившегося. Дэвис сказал об этом альбоме: «Я прошел через ад в прошлом году и должен был очиститься от того, через что я проходил, и позволить слушателю прочувствовать эти эмоции. Я не знаю, как объяснить это, но это полностью захватывает меня. Когда вы слышите, как я ломаюсь и плачу, это по-настоящему. Так я выпускаю пар. Некоторые люди ходят к психиатру. Для меня психиатр — это моя музыка».

Запись альбома заняла необычно много времени для альбома Korn. Дэвис сказал в интервью Kerrang!, что обычно он записывает типичный альбом Korn в течение двух недель, а вокальные треки для The Nothing он записывал около четырёх месяцев. После выхода альбома группа объявила о предстоящем туре с Alice in Chains.

Выпуск альбома и продвижение 
25 июня 2019 года группа обнародовала название альбома, официальную дату выпуска и выпустила свой первый сингл «You’ll Never Find Me» и второй сингл «Cold» 2 августа. 6 сентября, с выпуском третьего сингла «Can You Hear Me», Korn анонсировали шести-эпизодную серию подкастов. Подкаст носит то же название, что и альбом, и является вымышленным шоу о журналисте, который едет в небольшой город в Канзасе, чтобы расследовать исчезновение подростка. В день релиза, 13 сентября, группа дала специальный концерт только для приглашенных. В сет-лист вошли четыре трека из The Nothing, три из которых ранее не звучали вживую.

Коммерческое исполнение 
The Nothing дебютировал под 8 номером в американском чарте Billboard 200 с 33 000 эквивалентными единицами, из которых — 29 000 чистые продажи.

Критический прием 
The Nothing получил всеобщее признание критиков; на сайте-агрегаторе Metacritic оценка альбома составляет 83 из 100 баллов на основе 6 рецензий.

В обзоре AllMusic Ник Юнг писал: «За атмосферным NIN-подобным пианино и высокими барабанами Дэвис раскрывает свою душу, пораженную чувством вины, в финальной исповедальне. Когда волнение исчезает, он плачет: „Я проиграл, я проиграл“. Это один из самых грустных моментов в их каталоге, нижняя точка, иронично возвышающая этот альбом до одного из их самых сильных актов. Korn всегда преуспевали в боли, но с The Nothing это наиболее подлинно, чем когда-либо было».

The Nothing стал одним из 50 лучших метал-альбомов 2019 года по версии Loudwire.

Список композиций

Участники записи 
Korn
 Джонатан Дэвис — вокал, волынка
 Брайан «Хэд» Уэлч — гитара
 Джеймс «Манки» Шаффер — гитара
 Реджинальд «Филди» Арвизу — бас-гитара
 Рэй Лузье — барабаны
Дополнительный персонал
 Ник Рэскаленикс — продюсер
 Жюль Вентурини — программирование
 Натан Дэвис — программирование
 Тиаго Нуньес — программирование
 Дэвид «Бено» Бенвенист — исполнительный продюсер
 Джош Уилбур — сведение
 Тед Дженсон — мастеринг
 Натан Ярборо — звукоинженер
 Крис Кольер — дополнительный звукоинженер
 Джим Монте — дополнительный звукоинженер
 Мэтт Уоллес — дополнительный звукоинженер

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Roadrunner Records
Альбомы Elektra Records
Альбомы ню-метала
Альбомы Korn